Ballin () er et hebraisk efternavn. Der er pr. 2020 47 danskere, der bærer dette efternavn.

Efternavn 
 Albert Ballin (18571918), tysk skibsreder
 Camillo Ballin (1944–2020), romersk-katolsk biskop og apostolisk sognepræst i Kuwait
 Claude Ballin (1615, Paris  1678, Paris, Fransk guldsmed
 Claude Ballin (den Yngre) (1660 1754), Fransk guldsmed
 Ernst Hirsch Ballin (1950), hollandsk politiker
 Hugo Ballin (18791956), amerikansk maler
 Joel Ballin (1822, Vejle  1885, København), dansk kobberstikker
 Mabel Ballin (1887  1958), amerikansk skuespillerinde
 Max (Adolph) Ballin (1865, Hamborg  1921, Frederiksberg), tysk-dansk erhvervsleder og garveriejer
 Mogens Ballin (1872  1914), dansk maler og kunsthåndværker
 Rainer Ballin (* 1959), tysk journalist og radiovært

Virksomheder 
 Ballin & Hertz (A/S M.I. Ballins Sønners og Hertz Garverier og Skotøjsfabrikker)
 M.I. Ballins Sønner

Stednavne 
 Ballin ()

Se også 
 Balin

Referencer 

Polske efternavne
Nedertyske efternavne
Danske efternavne
Jødiske efternavne